Évros peut désigner :
 Évros (Maritsa), un fleuve du Sud-Est de l’Europe ;
 Évros, un nome (préfecture) de la province grecque de Thrace.